Економија може да се односи на:

 Економија, привреда и наука о привреди

или

 Међународна економија, свјетска привреда
 Економија благостања,
 Електронска економија, област науке о привреди
 Позитивна економија, област науке о привреди
 Нова класична економија, област науке о привреди
 Политичка економија, политичка наука о привреди
 Класична политичка економија, област политичке науке у привреди
 Неокласична политичка економија, област политичке науке о привреди
 Институционална политичка економија, област политичке науке о привреди

или

 Економија (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ

Види још 
 Економика
 Економиста
 Економичност
 Економска класа